Flavio Chigi è il nome di tre cardinali:

Flavio Chigi (1631-1693)
Flavio Chigi (1711-1771)
Flavio Chigi (1810-1885)